Дю́ков (Дюкова) — русская фамилия.

Известные носители:
 
 Дюков, Андрей Владимирович (род. 1942) — российский художник.
 Дюков, Пётр Андреевич (1834—1889) — русский учёный-психиатр.
 Дюков, Семён Анатольевич (более известен как Семён Канада́; род. 1954) — советский, украинский и российский певец, продюсер и композитор.

 Дюкова, Александра Николаевна (ум. 1915) — антрепренёр и владелец Харьковского театра.

Двойная фамилия
 Дюков-Самарский, Владимир Иванович (1946—2010) — российский актёр театра и кино.

См. также 
 Дюковы — семья харьковских антрепренёров.
 Дюковская